Die Fotbollsallsvenskan 1970 war die 46. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 25. Oktober 1970 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt. 

Malmö FF lieferte sich mit Åtvidabergs FF einen Zweikampf um die Meisterschaft, den MFF schließlich für sich entscheiden konnte und zum achten Mal den Von-Rosens-Pokal holte. Vorjahresmeister IFK Göteborg fand sich im Abstiegskampf wieder und musste nach einer Niederlage im direkten Duell gegen den Mitkonkurrenten Örebro SK am letzten Spieltag in die zweite Klasse absteigen. Zweiter Absteiger war der Lokalrivale GAIS.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Der Meister Malmö FF stellte mit Bo Larsson auch den treffsichersten Spieler der Saison. Dem Stürmer reichten 16 Saisontore zum Titel des Torschützenkönigs.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1970
Fußballsaison 1970